Мари́я Его́рова:
 Егорова, Мария Андреевна (1920—2006) — звеньевая льноводческого звена, Герой Социалистического Труда.
 Егорова, Мария Васильевна (1906—1979) — доярка колхоза «12-й Октябрь» Костромского района Костромской области, Герой Сойиалистического Труда. 
 Егорова, Мария Ивановна — доярка колхоза им. XIII годовщины Октября Устюженского района Вологодской области, депутат Верховного Совета СССР пятого созыва.